Samsung M 8800 Pixon – камерофон с большим сенсорным экраном, классическим дизайном и современной функциональностью.  Этот телефон – первый в серии PIXON, которая должна стать "фотографической" линейкой Samsung Electronics. Кроме высокого разрешения снимков, камера может гордиться неплохой вспышкой и широким ассортиментом фильтров. Функциональность устройства как цифровой камеры находится на уровне стандартных цифровых камер любительского класса. Поставляется с собственной операционной системой разработки компании Samsung.

Описание 
При толщине 13,8 мм имеет 8 МП камеру с 16.0 X зумом. 3,2-дюймовый экран с разрешением 240x400 точек и GPS-модуль, но использовать его как навигатор не получится – только "привязывать" сделанные фотографии к определенным точкам на местности.

Samsung M8800 Pixon оснащён FM-тюнером с поддержкой RDS, модулем Bluetooth 2.0, TV-выходом. На борту имеется 210 МБ встроенной памяти плюс слот для карт памяти формата microSD до 32 ГБ.

О выходе этой модели в России было объявлено в сентябре 2008 года.

Технические характеристики

Примечания

Ссылки 
 http://www.pcmag.ru/guide/detail.php?ID=31234 обзор PCMagazine
 обзор на mobile-review

A